Бартелеми може да се отнася за:
 Доминик Бартелеми (р. 1952), френски историк
 Жан-Жак Бартелеми (1716-1795), френски епиграф и нумизмат